637 Chrysothemis – asteroide della fascia principale
 Chrysothemis (genere) – genere di piante della famiglia Gesneriaceae
 Chrysothemis – in lingua greca Crisotemi